Nyholm kan som auktorsförkortning betyda:

 Elsa Cecilia Nyholm
 Tord Nyholm

Robotskapade auktorsförkortningar